Пирке:

 Пирке — город в Чили. Административный центр одноимённой коммуны.
 Пирке — крупный древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны. 
 Пирке (пиркей) — в иудаизме название трактата-поучения, например «Пиркей авот» или «Пирке де рабби Элиэзер».
 Проба Пирке — накожный тест, в котором раствор туберкулина наносится на повреждённую кожу.

Персоналии 
 Пирке, Гвидо фон (1880—1966) — австрийский учёный, один из пионеров космонавтики
 Пирке, Клеменс (1874—1929) — австрийский педиатр; предложил диагностический тест на туберкулёз («реакция Пирке»).

Примечания